Agony est un mot anglais qui signifie agonie.



Agony peut désigner :

Série télévisée 
 , sitcom britannique de Len Richmond et Anna Raeburn diffusée du  au .

Cinéma 
 Agony, titre anglais de Raspoutine, l'agonie,  film soviétique de Elem Klimov sorti en 1982.

Jeu vidéo 
 , jeu vidéo sorti en 1992 sur Amiga ;
 Agony, jeu vidéo sorti en 2018.

Bande dessinée 
 , un personnage fictif et une super-vilaine dans les comic book de Spider-Man.

Musique

Groupe 
 , groupe de heavy metal colombien.

Album 
 , album des  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 
 Agony, chanson de Stephen Sondheim sur la comédie musicale  dont la première a eu lieu le  ;
 Agony, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Agony, chanson d'Eels présente sur l'album  sorti le  ;
 Agony, chanson de  sur l'album  sorti le  et générique de fin de .